De Ceratophryidae vormen een familie van terrestrisch levende kikkers. Vertegenwoordigers komen uitsluitend voor in Zuid-Amerika, vanaf het uiterste noorden tot in de Argentijnse provincie Río Negro in het zuiden. Alle soorten zijn bodembewoners die soms vrij groot worden.

Taxonomie 
Een groep met deze naam werd voor het eerst voorgesteld in 1838 door Johann Jakob von Tschudi, die de naam als 'Ceratophrydes' schreef. De omschrijving en positie van de groep zijn vanaf het laatste kwart van de twintigste eeuw veel aan verandering onderhevig geweest. Daarbij werden nu weer nauwe verwantschappen aangenomen met de Telmatobiidae, dan weer met de Bufonidae, met de Odontophrynidae of met de Leptodactylidae, waarbij de Ceratophryidae steeds als de meest basale of primitieve groep werden beschouwd. Vanaf 2006 wordt de groep veela als zelfstandige familie opgevat, waarbij het aantal erin opgenomen geslachten vanaf aanvankelijk zes (met Atelognathus, Batrachyla en Telmatobius) is teruggebracht naar drie, met in totaal 12 soorten.

Hieronder de verwantschap van de Ceratophryidae met andere families in de groep van de Leptodactyliformes, gebaseerd op het werk van Frost et al. (2006), Heinicke et al. (2009), en Pyron & Wiens (2011).

Geslachten 
 Ceratophrys – Zuid-Amerikaanse hoornkikkers
 Chacophrys
 Lepidobatrachus